Guglielmo VII di Aquitania
Guglielmo VII d'Assia-Kassel